Newark Castle pode referir-se a um dos seguintes edifícios:

Newark Castle (Fife)
Newark Castle (Port Glasgow)
Newark Castle (Nottinghamshire)
Newark Castle (Selkirkshire)

Desambiguação